Ипе Рубинг (, Ie в имени произносится как растянутое «и») (17 августа 1974, Роттердам — 8 мая 2020) — нидерландский художник-акционист, проживавший в Берлине. Родоначальник шахбокса.

Памяти Ипе Рубинга был посвящён сериал «Ход королевы», вышедший на экраны в 2020 году.

Биография 

По образованию историк (1993—1997, Амстердам), с 1998 года постоянно проживает в Берлине, имел с этого времени выставки и организовывал свои The Joker Performances в Германии (Берлин, Мюнхен, Кёльн и др.), США (Майами, Лос-Анджелес), Голландии, Франции, Норвегии, Японии (Токио, Киото, Кавасаки), Сингапуре и Гонконге. Наибольший успех как художник имел с инсталляцией «чудо-дерево» (Берлин, 2002 год, Биеннале в Сингапуре в 2006 году) и с акцией с дорожными заграждениями в Берлине в 1999 году и в Токио в 2000 году. Парализовав своими заграждениями движение на оживлённых перекрёстках обеих столиц, отделался в Берлине 500 марками штрафа, в Токио же был арестован и выпущен на свободу лишь через 10 дней после уплаты 50 000 йен. Читал с 2006 года регулярный цикл лекций по искусству в берлинском клубе pechakucha.

Идея шахбокса, экстравагантной комбинации шахмат и бокса, была заимствована из комикса Энки Билаля и воплощена им в жизнь. Со временем ему удалось создать сеть энтузиастов новой спортивной дисциплины во всём мире, при этом он, в качестве основателя и бессменного президента Всемирной федерации нового спорта WCBO, продолжал играть роль духовного отца движения и его активнейшего пропагандиста. Одной из важнейших своих целей он считал признание шахбокса олимпийским видом спорта.

Начиная с 2003 года, проводятся мировые и европейские первенства по шахбоксу с участием спортсменов-любителей из Германии, Нидерландов, Польши, Японии, Болгарии, США и, с 2008 года, России. Первым чемпионом мира по версии WCBO стал сам Рубинг, победивший в 11 раунде своего соотечественника Луиса по кличке «Законник».

Памяти Ипе Рубинга посвящён сериал «Ход королевы», вышедший на экраны в 2020 году.

Скончался в мае 2020 года.

Ссылки 
 Homepage Ипе Рубинга

Рецензии на художественные проекты 
 www.inhabitat.com
 Журнал Umelec

Видео художественных проектов 
 https://www.youtube.com/user/IEPEart

Шахбокс 
 Интервью с Рубингом 
 Статья в The Guardian

Примечания 

Современные художники Нидерландов
Акционисты (искусство)
Шахбокс